Het Lord's Resistance Army, het Verzetsleger van de Heer in Noord-Oeganda
 Een Lineaire Resonantie Actuator, een specifiek trilelement